Lafayette Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lafayette Historic District (Colorado), ID-Nr. 89002244
 Lafayette Historic District (Virginia), ID-Nr. 90002005

Siehe auch:
 Lafayette Square Historic District